Ranto (Meurah Mulia), een plaats in Indonesië
Ranto (Lhoksukon), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing